Ива́н Воро́нин:
 Воронин, Иван Григорьевич (1840—1883) — русский поэт, прозаик.
 Воронин, Иван Дмитриевич (1905—1983) — литературовед, писатель и общественный деятель, педагог, краевед, редактор.
 Воронин, Иван Николаевич (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 Воронин, Иван Павлович (1910—1998) — Герой Советского Союза.
 Воронин, Иван Семёнович (1924—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Воронин, Иван Фёдорович (1916—1997) — Герой Советского Союза.
 Воронин, Иван Яковлевич (1928—1983) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.